Hongqi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongqi (socken i Kina, Guangxi), 
 Hongqi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar